La Coppa del Re 2011-2012 è stata la 110ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 31 agosto 2011 ed è terminata il 25 maggio 2012. Il Barcellona ha vinto il trofeo per la 26ª volta, battendo in finale l'Athletic Bilbao.

Primo turno 
Hanno partecipato a questo turno 18 squadre di Segunda División B e 18 di Tercera División. Le partite si sono giocate il 31 agosto 2011.

Secondo turno 
Hanno partecipato le 18 vincenti del primo turno, 8 squadre di Segunda División B e 20 di Segunda División.
Le partite si sono giocate tra il 6 e l'8 settembre 2011.

Terzo turno 
Le partite si sono giocate il 12 ottobre 2011.

Tabellone finale

Sedicesimi di finale 
Le partite di andata si sono giocate tra il 9 novembre e il 13 dicembre 2011, quelle di ritorno tra il 20 e il 22 dicembre.

Ottavi di finale 
Le partite di andata si sono giocate tra il 3 e il 5 gennaio 2012, quelle di ritorno tra il 10 e il 12 gennaio.

Quarti di finale 
Le partite di andata si sono giocate tra il 17 e il 19 gennaio 2012, quelle di ritorno tra il 24 e il 26 gennaio.

Andata

Ritorno

Semifinali 
Le gare di andata si sono disputate il 31 gennaio e il 1º febbraio 2012, quelle di ritorno il 7 e l'8 febbraio.

Andata

Ritorno

Finale

Classifica marcatori 
Ultimo aggiornamento avvenuto il 25 maggio 2012

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011-2012